Blyant har flere betydninger:
 Blyant – et skriveredskab
 Blyantspidser – et instrument til at spidse en blyant med
 Blyant-Ene – et mellemstort, stedsegrønt nåletræ
 Do-17 - det tyske bombefly Dornier 17 blev omtalt som "Den Flyvende Blyant"